Larrousse of Larousse kan verwijzen naar:
Pierre Larousse (1817-1875), Frans encyclopedist en uitgever
Éditions Larousse, Franse uitgeverij van onder andere naslagwerken
Grand Larousse encyclopédique, een encyclopedie van de uitgeverij Larousse
Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, de Nederlandse versie van de Grand Larousse
Le Petit Larousse, een woordenboek van de uitgeverij Larousse
Larousse gastronomique, een grote keukenencyclopedie
Larrousse (Formule 1), het Franse Formule 1-team
Gérard Larrousse, Frans autocoureur en eigenaar van het Larrousse Formule 1-team